Het tennistoernooi Australian Open werd in 1983 bij de mannen voor de 72e keer gehouden. De als derde geplaatste Zweed Mats Wilander won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de als eerste geplaatste Tsjecho-Slowaak Ivan Lendl met 6-1, 6-4 en 6-4 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bron 
  Toernooischema Australian Open

Australian Open
ITF-toernooi in 1983